Алексе́евский райо́н — район в Москве. Расположен в Северо-Восточном административном округе. Району соответствует внутригородское муниципальное образование муниципальный округ Алексеевский.

Территория и границы 
Граница Алексеевского района проходит по оси русла реки Яузы, далее по восточной и юго-восточной границам полосы отвода Ярославского направления МЖД, юго-западной границе полосы отвода Митьковской соединительной ж. д. ветки МЖД, оси проспекта Мира до реки Яузы. Район располагается между районами Ростокино и на севере, Мещанским и Красносельским районами на юге, Останкинским и Марьиной рощей на западе, Сокольниками и Богородским на востоке.

Площадь района — 529 га.

История 
Предполагают, что история поселения, известного позднее как село Алексеевское, восходит к концу XIV века. Во всяком случае, великий князь Василий I Дмитриевич в духовной грамоте 1407 года числит в своей вотчине деревню Алексеевскую и упоминает, что ранее она принадлежала боярину Фёдору Андреевичу Свибло. Позднее владельцем деревни стал дьяк Андрей Ярлык, который примерно в 1456 году передал её Чудову монастырю. В середине XVI века деревню называют уже сельцом; предполагают, что оно принадлежало тогда Захарию Васильевичу Копытову.

В начале XVII века поселение относилось к Васильевскому стану Московского уезда и называлось сельцо «Копытово на речке Ретонке» (позже этот приток Яузы, а с ним и село стали называть Копытовкой). Через село, окружённое густым лесом, пролегала Большая Троицкая дорога (с начала XIX века — Ярославское шоссе), которая вела в Троице-Сергиеву лавру. Согласно данным писцовой книги 1623 года, сельцом ранее владел думный дьяк Путило Михайлов. В 1621 году царь Михаил Фёдорович пожаловал Копытовку в поместье князю Д. Т. Трубецкому. Вдова князя Анна Васильевна построила в Копытовке каменную церковь «во имя Алексея — божьего человека» (разобрана по причине ветхости в 1824 году); полагают, что церковь была названа так в угоду царю Алексею Михайловичу. С 1647 года поселение известно как село Алексеевское.

Вдова умерла, не оставив наследника, в 1662 году, после чего Алексеевское перешло во владение Дворцового ведомства. Алексей Михайлович строит здесь путевой дворец, которым пользуется во время ежегодных поездок в Троице-Сергиеву лавру на богомолье. В 1667 году в селе сооружают конюшенный двор, а в 1673—1674 годах возводят царскую резиденцию. В 1680 году, уже при Фёдоре Алексеевиче, заканчивается строительство церкви Тихвинской иконы Божией Матери.

В настоящее время храм охраняется государством как ценный архитектурный памятник. Тихвинский храм расположен на улице Церковная Горка, имеет немалые размеры и вмещает 3 тысячи человек. В храме пять приделов; он является одним из образцов московского барокко, увенчан изящным пятиглавием и украшен белокаменной декоративной резьбой. В храме великолепная акустика; в нём находится иконостас середины XVIII века, в трапезной — иконостасы XIX века. Настенная живопись выполнена в 1836 году Д. Скотти и неоднократно подновлялась. С запада к храму примыкает трапезная, которая была соединена с Путевым царским деревянным дворцом (не сохранился). В XIX веке вокруг церкви, ставшей приходской, возникло небольшое кладбище, обнесённое кирпичной оградой. Начиная с 1962 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси совершает в Тихвинском храме божественные литургии во время храмовых престольных праздников — в день памяти преподобного Алексия, человека Божия и праздника Тихвинской иконы Божией Матери.

Пётр I и его преемники мало интересовались Алексеевским и находившейся в нём царской резиденцией, которая постепенно приходит в упадок. В начале XVIII село принадлежало князю А. Д. Меншикову.

В 1781—1804 годах через село Алексеевское прошёл знаменитый Мытищинский водопровод, была построена водоприёмная станция, а в 1830 году — Алексеевская водокачка (Алексеевская насосная станция имени В. В. Ольденбурга), подававшая воду в резервуар, установленный во втором (верхнем) ярусе Сухаревой башни; далее оттуда вода подавалась ко всему городу.
 
В начале XX века село Алексеевское вошло в черту Москвы. В конце 1920-х — начале 1930-х годов здесь были сооружены Алексеевский студгородок (сейчас на его месте шестнадцатиэтажные корпуса студенческих общежитий) и первые многоэтажные жилые дома. С 1960-х годов в районе началась массовая жилая застройка.

В настоящее время в район входит 25 улиц и две площади.

Население

Инфраструктура

Парки, скверы и прогулочные зоны

Народный парк «Церковная горка» 
Парк площадью 3,5 гектаров прилегает к территории храма Тихвинской иконы Божией Матери по адресу: просп. Мира, д. 130. Свое имя он получил по проходящей здесь улице Церковная горка. Улицу, в свою очередь, назвали по возвышенности Церковная горка, которая была частью села Алексеевское, вошедшего в состав Москвы в 1917 году. Народный парк был обустроен на месте неухоженной зеленой зоны в 2013 году. Его инфраструктуру составляют прогулочные дорожки, пространства для тихого отдыха со скамейками и игровая площадка для детей.

Сквер на Ракетном бульваре 
Длина пешеходной зоны составляет около 600 метров. В 2018 году сквер комплексно благоустроили. Здесь располагаются площадка для игры в волейбол и баскетбол, несколько воркаут-площадок, а также три игровых пространства для детей разного возраста. Для посетителей сквера с собаками на бульваре была реконструирована специальная площадка для выгула с оборудованием для дрессировки.

Прогулочная зона у дома 110/2 на проспекте Мира 
Прогулочное пространство расположилось на пересечении проспекта Мира и Кулакова переулка. В зеленой зоне уложены пешеходные тропы, размещены скамейки, разбиты цветники и установлен арт-объект в виде огромной шишки. В северной части пешеходной зоны, на пересечении проспекта Мира и Новоалексеевской улицы располагается мозаичная памятная стела Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, установленная здесь в 1977 году. Ее создателями были архитектор Виктор Андреев и художник Сергей Тер-Григорян. Изначально стела была частью «Доски почета передовиков труда Дзержинского района», которую снесли при строительстве в 90-х годах тоннеля на Новоалексеевской улице.

Сквер у Центральной городской деловой библиотеки

Сквер открылся в 2021 году напротив Центральной городской деловой библиотеки по адресу: ул. Бориса Галушкина, д. 19 корп. 1. Его создали по инициативе Префекта СВАО А.А. Беляева и директора ГБУК г. Москвы «ЦГДБ» Н.А. Забелиной. На территории сквера располагаются скамейки, сцена для выступлений со зрительными рядами, арт-объект творческой студии Согоян «Книги – корабли мыслей» в виде большой книги из красного гранита, а также деревянные композиции в виде книжных шкафов, выступающие в роли пунктов буккроссинга.

Образование 
На территории района расположены 7 общеобразовательных школ,
11 дошкольных учреждений, 12 высших учебных заведений, 2 колледжа: железнодорожного транспорта и политехнический колледж № 13.

Достопримечательности 
В Алексеевском районе расположен храм Тихвинской иконы Божьей матери, сохранившийся от комплекса путевого дворца царя Алексея Михайловича. Также некоторые дворы домов украшают мини-фонтаны.

Православные храмы 
На территории района находятся три действующих православных храма:
 Храм Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском. Адрес: Проспект Мира, 130.
 Храм Троицы Живоначальной при приюте Бахрушиных. Адрес: Первый Рижский переулок, д. 2, стр. 7.
 Храм Троицы Живоначальной на Пятницком кладбище. Адрес: Дроболитейный переулок, д. 5, стр. 1.

Также имеется храм-часовня Симеона Персидского на Пятницком кладбище.

Транспорт 
По району проходят автобусные маршруты м9, т14, т76, 33, 56, 85, 93, 136, 154, 172, 195, 244, 286, 311, 375, 378, 414, 544, 714, 834, 903; трамвайные — 11, 17, 25. В начале улицы Космонавтов расположена пригородная автостанция, с которой также осуществляются заказные межобластные перевозки.
На территории района располагаются станции метро «Алексеевская» и «ВДНХ», а на границе с ВАО — железнодорожные платформы Москва-3 и Маленковская Ярославской железной дороги.

В настоящее время на уровне публичных слушаний рассматриваются проекты, связанные существенным изменением дорожной сети района, в том числе спрямление Староалексеевской улицы, расширение и продление Рижского проезда, кардинальное изменение маршрута автобуса 714. Проект предусматривает строительство транзитной дороги вдоль Ярославской железной дороги от ТТК до СВХ.

См. также 
 Административно-территориальное деление Москвы

Примечания

Литература 
 
 Северо-Восток Москвы. Годы. События. Люди (рук. авторского колл. К. А. Аверьянов). — М., 2012. — ISBN 978-5-9904122-1-7. — С. 207—215.

Ссылки 

 Сообщество жителей Алексеевского района СВАО г. Москвы
 Официальный сайт управы Алексеевского района СВАО г. Москвы
 Официальный сайт внутригородского муниципального образования «Алексеевское»
 Сайт Алексеевского района Северо-Восточного административного округа г. Москвы («Геосоциальная сеть»)
 Мой Район Москвы — информационный сайт города Москва: Алексеевский район
 Экскурсия по району: «С мегафоном по району»
 Описание Алексеевского района Москвы с небольшим обзором истории и перспектив его развития